

Geologia i geografia 
 Riu Allegheny , a Pennsylvania i New York
 Muntanyes Allegheny, part dels Apalatxes a West Virginia, Pennsylvania, Maryland i Virginia
Muntanya Allegheny (Pennsylvania)
Muntanya Little Allegheny, a Pennsylvania i Maryland
 Formació Allegheny, de West Virginia, Maryland i Pennsylvania

Comtats 
 Allegany County, Maryland
 Allegany County, New York
 Alleghany County, North Carolina
 Alleghany County, Virginia
 Allegheny County, Pennsylvania

Communitats i poblacions 
 Alleghany, California, a Sierra County
 Allegheny, Kentucky

Zones protegides 
 Allegheny National Forest, Pennsylvania
 Allegheny National Recreation Area, Pennsylvania
 Allegheny Wildlife Management Area, a Mineral County, West Virginia

Obres públiques 
 Allegheny Mountain Tunnel, 
 Allegheny Reservoir, 
 Allegheny River Tunnel, 
 Allegheny Observatory, a la universitat de Pittsburgh

Biologia 
 Pachysandra procumbens o Allegheny pachysandra, una planta